Превраще́ния (; )
 Превращения в ботанике и зоологии — метаморфоз.
 Насекомые с полным превращением
 Превращения в химии — химические реакции.
 Превращения в сказках.
 Превращения волшебные — волшебство, средства магии.
В литературе
 «Превращения» (2-8 годы) — поэма древнеримского поэта Овидия в переводе Василия Алексеева (1885)
 «Превращения» (II век) — сочинение Апулея.
 «Собрание превращений» (; ; ок. 150 года) — 41 рассказ в прозе древнегреческого грамматика Антонина Либерала о мифических превращениях оскорблённого божества.
 «Превращения» (1859) — стихотворение Афанасия Фета.
 «Молниеносные превращения» — (фр. L’homme Protée; 1899) — немой короткометражный фильм Жоржа Мельеса.
 Катастеризм — в древнегреческой мифологии превращения богов, людей, животных и предметов в объекты звёздного неба.

См. также

Примечания